Carl Peter Thunberg (1743-1828), naturaliste suédois,
 Clas Thunberg (1893-1973), patineur de vitesse finlandais.
Greta Thunberg (2003-), militante suédoise pour la lutte contre le réchauffement climatique.
Olof Thunberg (1925-2020), acteur et réalisateur suédois, Il est le grand-père de la militante pour la lutte contre le réchauffement climatique Greta Thunberg.

Homonymie de patronyme